Зимняя Универсиада 2009 — XXIV зимняя Универсиада, проходившая в Харбине (Китай) с 19 по 28 февраля 2009 года.

В соответствии с положением FISU, для участия в универсиаде, спортсмены должны соответствовать следующим требованиям (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие вуз не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17 лет, но младше 28 лет на 1 января 2009 года (то есть допускаются только спортсмены, родившиеся между 1 января 1981 года и 31 декабря 1991 года).

Логотип универсиады 
Логотип выполнен в стиле латинской буквы «U». Динамичные линии характеризуют движение спортсменов. Изображение логотипа в виде развевающегося на ветру флага должно говорить о пылкости юношества и воплощать взаимодействие и гармонию между людьми и спортом, а также между людьми и природой. Он представляет собой спортсменов университетов всего мира, руководствуется олимпийским духом «Citius,Altius,Fortius» () совместно с гимном XXIV зимней универсиады — «Youth,Future,Ice and Snow» ().

Страны участницы

Виды спорта 
В ходе Универсиады были проведены соревнования по 12 видам спорта:

Места проведения 
Соревнования в рамках Универсиады прошли в городе Харбине и в расположенном в 200 км к востоку от него горнолыжном курорте Ябули.

Медали 

|- style="background:#ccccff"
|| 1 || align=left |  || 18 || 18 || 12 || 48
|-
|| 2 || align=left |  || 18 || 14 || 19 || 51
|-
|| 3 || align=left |  || 12 || 7 || 9 || 28
|-
|| 4 || align=left |  || 9 || 8 || 3 || 20
|-
|| 5 || align=left |  || 7 || 3 || 4 || 14
|-
|| 6 || align=left |  || 4 || 3 || 2 || 9
|-
|| 7 || align=left |  || 2 || 6 || 5 || 13
|-
|| 8 || align=left |  || 2 || 4 || 8 || 14
|-
|| 9 || align=left |  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
|| 10 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
|| 11 || align=left |  || 1 || 4 || 1 || 6
|-
|| 12 || align=left |  || 1 || 3 || 5 || 9
|-
|| 13 || align=left |  || 1 || 2 || 4 || 7
|-
|| 14 || align=left |  || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|| 15 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 16 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
||     || align=left | Всего || 81 || 81 || 81 || 243
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Зимней Универсиады в Харбине в 2009 году 

Зимние Универсиады
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Харбине